Герц — прізвище німецького або єврейського походження. Етимологія від  або  — серце.

Відомі носії 

  (1806–1888) — австрійський піаніст, композитор, засновник однієї з французьких фортепіанних фабрик, професор Паризької консерваторії.
 Адольф де Герц (; 1887—1936) — румунський журналіст і перекладач, драматург і поет.
 Генріх Герц (; 1857—1894) — німецький фізик, першовідкривач електромагнітного випромінювання.
 Густав Людвіг Герц (; 1887—1975) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії 1925 року.
 Жак Сімон Герц (; 1794—1880) — французький композитор і піаніст австрійського походження.
 Іван Іванович Герц (1936—2006) — український політичний діяч.
 Микола Іванович Герц (1934—2004) — український педагог.
 Михайло Михайлович Герц (1952—2015) — український композитор із Закарпаття.
 Герц Наталія Семенівна ( 1931) — українська майстриня художнього ткацтва.
 Юрій Дмитрович Герц (1931) — народний художник України.